Triposporina är ett släkte av svampar. Triposporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triposporina